SYV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sylvester (Georgia) (Georgia, Stati Uniti)